Masters 1990 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 4 - 11 februari 1990 i Wembley Conference Centre i London, England. Stephen Hendry vann sin andra raka titel, och blev därmed den andre spelaren i historien, efter Cliff Thorburn, att försvara en Masterstitel.

Nytt för årets upplaga var också att startfältet utökades från sexton till arton spelare, genom att bereda plats åt två wild cards. Det ena gick till Alex Higgins, som inte längre var rankad blande de sexton främsta och därmed inte direktkvalificerad. Det andra gick till den unge thailändaren James Wattana, som ett led i att stärka intresset för snooker i fjärran östern.

Detta innebar att de två lägst rankade av de direktkvalificerade spelarna fick spela ytterligare en match. James Wattana vann sin match mot Dean Reynolds, medan Alex Higgins förlorade mot Steve James. Detta skulle visa sig bli Higgins' sista framträdande i Masters.

Resultat 

1990 i Storbritannien
1990
Snookersäsongen 1989/1990